Bradford Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradford Mountain (Alabama)
 Bradford Mountain (Connecticut)
 Bradford Mountain (Kalifornien)
 Bradford Mountain (Caldwell County, North Carolina)
 Bradford Mountain (Transylvania County, North Carolina)
 Bradford Mountain (Tennessee)
 Bradford Mountain (Texas)